

Plaatsen
 Ostia (frazione), een deelgemeente van Rome in Italië
 Lido di Ostia, een badplaats in de Romeinse deelgemeente Ostia
 Ostia Antica, de havenstad van Rome in de Romeinse tijd
 Suburbicair bisdom Ostia, een suburbicair bisdom in de provincie rond Rome

Personen
 Geraldus van Ostia (ovl. 1077), Italiaans bisschop